Конкиста:

 Конкиста — испанская колонизация Америки
 Конкиста (город) — населённый пункт и муниципалитет в Испании
 Конкиста (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии

См. также 
 Витория-да-Конкиста (значения)
 Конкистадор
 Реконкиста (значения)